Daily Planet ist:

 eine Dokumentarfilmreihe des Senders Discovery Channel
 eine fiktive Tageszeitung aus den Superman-Comics, siehe Daily Planet (Comic)
 ein Bordell in Melbourne, Australien, siehe Daily Planet (Bordell)